Georg Joseph Sidler (1782-1861), personnalité politique suisse
 Georg Sidler (1831-1907), mathématicien suisse, fils de l'homme politique
 Olivier Sidler (1947-), expert français en maîtrise de l'énergie